John Isner era il detentore del titolo e lo ha difeso battendo in finale Ryan Harrison con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  John Isner (campione)
  Nick Kyrgios (quarti di finale, ritirato)
  Chung Hyeon (quarti di finale)
  Matthew Ebden (semifinale)

<li> Frances Tiafoe (secondo turno)
<li> Jérémy Chardy (secondo turno)
<li> Miša Zverev (quarti di finale)
<li> Ryan Harrison (finale)

Qualificati 

  Alex Bolt (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (primo turno)

<li> Noah Rubin (secondo turno)
<li> Prajnesh Gunneswaran (primo turno)

Lucky loser 
  Hubert Hurkacz (primo turno)

Wild card 

  Chung Hyeon (quarti di finale)
  Emil Reinberg (primo turno)

<li> Donald Young (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2018